Ка́мера ( — «склепіння», від  — «склеписта кімната») — простір, який відокремлений від зовнішнього середовища перегородкою (оболонкою) з метою створення в обмеженому просторі спеціальних умов (фізичних, хімічних, соціальних та ін.), які зберігаються або незначно змінюються незалежно від зміни стану зовнішнього оточення. Тип та фізичні властивості оболонки, яка обмежує внутрішній простір камери, залежить від різниці зовнішніх умов та умов, які створені або необхідно створити у камері.

Існує численна група об'єктів, до складу назви яких входить слово камера. Кількість назв цих пристроїв, споруд, видів обладнання та їх складових сягає декількох сотень, тому практично неможливо класифікувати галузі вживання терміна камера.

Техніка та промисловість 
 Аванкамера
 Вакуум-камера
 Гамма-камера
 Камера (гірництво)
 Камера згоряння
 Камера змішування
 Знімальна камера
 Камера телевізійна
 Фотокамера
 Кінокамера
 Відеокамера
 Вибухова камера
 Дугогасна камера
 Кабельна камера
 Камера електророзподільного пристрою
 Камера автомобільна

Наука 
 Камера Вільсона
 Бульбашкова камера
 Камера-обскура
 Барокамера
 Сурдокамера

Медицина 
 Камера гіпербаричної оксігенації

Інше 
 В'язнична камера
 Камера зберігання
 Кунсткамера

Див. також 
 Камора
 Комора

Посилання 
 Камера  //